121 rok naszej ery
 121 rok przed naszą erą
 121 liczba naturalna
 gromada kulista NGC 121
 planetoida (121) Hermione
 S/2002 (121) 1 – jej naturalny satelita
 misja promu kosmicznego STS-121
 droga wojewódzka nr 121
 linia kolejowa nr 121
 Sonet 121 Williama Shakespeare'a
 Psalm 121
 samochód Mazda 121
 obóz przejściowy Dulag 121 Pruszków
 121 Eskadra Myśliwska
 121 Kompania Czołgów Lekkich
 amerykański lekki krążownik USS "Fresno" (CL-121)
 seria 121 ČD kolei czeskich
 gra Combat: Task Force 121